Krumphol(t)z / Krumphol(t)zová je příjmení německého původu. 

 Někteří nositelé příjmení
 Annerose Fiedlerová, rozená Krumpholzová (* 1951), bývalá východoněmecká atletka
 Dieter Krumpholz (1941–1966), německý motocyklový závodník
 Eckhard Krumpholz (* 1966), německý fotograf
 Erhart Krumpholz (1912–2008), německý motocyklový závodník
 Franz Krumpholz, v letech 1681–1683 farář kujavské farnosti
 Helmut Krumpholz (1922–2016), německý právník, předseda Spolkového úřadu pro zemědělství a lesní hospodářství (BMEL)
 Jan Křtitel Krumpholtz, též Johann Baptist Krumpholz (1742–1790), český hudební skladatel a harfový virtuos, bratr Václava Krumpholtze
 Joannes Tobias Krumpholz, v roce 1750 zmiňován jako duchovní správce dobranovské farnosti
 Olga Vít Krumpholzová (* 1981), česká sopranistka
 Ondřej Josef Krumpholz, v letech 1727–1732 probošt kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově
 Carl Stanislaus Krumpholz, do roku 1939 Stanislav Králíček (1896–1945), československý politik německé národnosti 
 Tereza Krumpholzová, česká televizní reportérka
 Václav Krumpholtz / též Krumpholz / (1750—1817), český houslista, hobojista, hudební skladatel a hráč na mandolínu, bratr Jana Křtitele Krumpholtze

 Související články 
 Krombholz
 Krumbholz
 Krummholtz